Campo – miasto w USA
 Campo – jednostka osadnicza w USA
 Campo – miejscowość i gmina we Francji
 Campo – miejscowość w Hiszpanii, w comarce Ribagorza
 Campo – miasto w Kamerunie
 4 miejscowości w Portugalii: 
 Campo – miejscowość w gminie Barcelos
 Campo – miejscowość w gminie Reguengos de Monsaraz
 Campo – miejscowość w gminie Valongo
 Campo – miejscowość w gminie Viseu
 Campo – miasto w Republice Zielonego Przylądka